Anna Cappellini (* 19. Februar 1987 in Como, Lombardei) ist eine italienische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startet.

Cappellini begann im Alter von drei Jahren mit dem Eiskunstlaufen und konzentrierte sich mit zwölf Jahren auf das Eistanzen. Ihr Eistanzpartner ist seit Mai 2005 Luca Lanotte. Zuvor war sie an der Seite von Matteo Zanni, Luca Lombardi und Frederico Bassi gelaufen. 

Ab der Saison 2006/07 wurden Cappellini und Lanotte das zweitstärkste italienische Eistanzpaar hinter Federica Faiella und Massimo Scali. Sie debütierten 2007 bei Welt- und Europameisterschaften und belegten dort den 13. bzw. achten Platz. Bis 2010 blieben sie in diesen Leistungsbereichen. Bei den Olympischen Spielen 2010 wurden sie Zwölfte.   

2014 wurden sie im japanischen Saitama Weltmeister im Eistanz. Im gleichen Jahr wurden die beiden auch Europameister.
Bei den Olympischen Winterspielen 2014 erreichte das Paar den sechsten Platz.

In den folgenden Jahren erreichten Cappellini und Lanotte sowohl bei den Europameisterschaften 2015 als auch bei den Europameisterschaften 2016 in Bratislava den zweiten Platz. Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 wurden sie Vierte.

2018 beendeten sie ihre Karriere.

Ergebnisse

Eistanz 
(mit Luca Lanotte)

 Z = Zurückgezogen

Weblinks 

 
 

Eiskunstläufer (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Universiadeteilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2007
Weltmeister (Eiskunstlauf)
Europameister (Eiskunstlauf)
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Italienischer Meister (Eiskunstlauf)
Italiener
Geboren 1987
Frau